Узбеките са втори по численост народ в Киргизстан. По оценки от 2014 година те са 836 065 души, или 14,47 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на узбеките в Киргизстан според преброявания и оценки на населението през годините:

В административно-териториално отношение 
Към 2009 г.

Литература 
 Большая советская энциклопедия в 30-и томах, 3 издание, гл. ред. А.М. Прохоров, М.: Советская Энциклопедия Москва, 1969 – 1978.
 „Герои социалистических полей“. – Москва, 1957
 „Герои Социалистического Труда“: библиогр. слов. Т.1. – Москва, 2007.
 Музалевский М.В. Герои Социалистического Труда. Библиографический словарь. – М.: РИЦ „Кавалер“, 2008. – Т. 2. – 200 с.
 „Кыргызстан“ улуттук энциклопедиясы: Башкы ред. Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, Бишкек.
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедиясы, Фрунзе, 1989.

Вижте също 
 Население на Киргизстан

Източници

Външни препратки 
 Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические отношения в Киргизии
 Алла Анаров
 Национальный состав населения Кыргызстана 2012 – 2016 годы
 Узбеки Кыргызстана
 Этнический состав Кыргызстана: русских становится меньше, узбеков – больше
 Краткий статистический справочник „Кыргызстан“

Киргизстан
Етнически групи в Киргизстан